Wormley kan syfta på:

 Wormley (efternamn)
 Wormley, Hertfordshire – en ort i Hoddesdon, Broxbourne, Hertfordshire, England
 Wormley, Surrey – en ort i Surrey, England